Пётр Дружинин:
 Дружинин, Пётр Александрович (род. 1974) — российский историк, эксперт в области редких книг и рукописей.
 Дружинин, Пётр Михайлович (1792—1827) — русский педагог, директор 1-й Московской мужской гимназии.